Snafu Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Snafu Lake, Ontario, sjö, 
 Snafu Lake, Yukon, sjö,